Kausen ist ein Ortsname:
 Kausen, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Kausen (Großmaischeid), Ortschaft der Ortsgemeinde Großmaischeid im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Kausen ist ein Familienname:
 Ernst Kausen (* 1948), deutscher Mathematiker, Informatiker und Sprachwissenschaftler.